Pterogorgia gracilis är en korallart som först beskrevs av Addison Emery Verrill 1868.  Pterogorgia gracilis ingår i släktet Pterogorgia och familjen Gorgoniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
gracilis